Сен-Прі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 85 км на південний захід від Діжона, 95 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 194,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара